— род мелких муравьёв (Formicidae) из подсемейства .

Распространение 
Океания (Фиджи).

Описание 
Мелкие муравьи (длина около 4—5 мм) рыже-бурого цвета (брюшко и голова до чёрного). Петиоль с длинным стебельком. На заднегрудке две пары шипов.

Систематика 
Род относится к трибе .

Примечания

Литература 
 

Мирмицины
Роды муравьёв
Насекомые Океании